Ричард Плантагенет може значити:

Ричард I од Енглеске (1157–1199), познатији као Ричард Лавље Срце, син је Хенрија II.
Ричард Корнволски (1209–1272), други је син Јована без Земље.
Ричард II Плантагенет (1367–1400), син Едварда Црног Принца.
Ричард Плантагенет, 3. војвода од Јорка (1411–1460), отац Едварда IV.
Ричард III Јорк (1452–1485), последњи владар династије Плантагенет, син трећег војводе од Јорка, Ричарда од Јорка.
Ричард од Иствела (1469–1550), вероватно незаконити син Ричарда Трећег.
Ричард од Шрузберија (1473–1483), други син Едварда IV.
Ричард Плантагенет од Кларенса (1476–1477), млађи син Џорџа Плантагенета, војводе од Кларенса.